In 2023 deed Volt voor het eerst mee aan de Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland. Onder lijst 17 deden zij mee met 12 kandidaten. Volt heeft voor deze verkiezingen een kieslijst aangeleverd waarin vrouw en man om en om op de lijst staan. Tessa Beelloo was de lijsttrekker en Bart Hemmes was de jongste kandidaat.